

Sciences et techniques

Astronomie 
 Magnitude, mesure sans unité de la luminosité d'un objet céleste dans une bande de longueurs d'onde définie, souvent dans le spectre visible ou infrarouge ;
 Magnitude absolue, mesure de la luminosité absolue dans le domaine visible ;
 Magnitude apparente, mesure de la luminosité apparente ;
 Magnitude bolométrique, mesure de la luminosité absolue sur l'ensemble du spectre électromagnétique ;
 Magnitude d'une éclipse ;
 Magnitude limite, magnitude apparente maximale qu'atteignent les astres les moins lumineux d'un atlas céleste ou d'un logiciel de cartographie astronomique. Cette définition s'applique également aux lunettes astronomiques et aux télescopes ;
 Magnitude limite visuelle, magnitude limite, en lumière visible, que peut observer un instrument optique (œil, lunette, télescope, etc.) ;
 Magnitude photographique, mesure de la luminosité, apparente ou absolue, à l'aide d'un film photographique orthochromatique, sensible dans le bleu et dans le vert.

Biologie 
 Magnitude de la biodiversité, nombre d'espèces composant la biosphère.

Sismologie 
 Magnitude, mesure de l'énergie libérée par un séisme.

Société et culture

Musique 
 Magnitudes, un festival de musique.